Хвостокрылы, или хараксы (), — род дневных бабочек из семейства нимфалид.

Распространение 
Встречаются преимущественно в Африке и на Мадагаскаре, меньшим разнообразием характеризуется фауна Юго-Восточной Азии, Малайского архипелага и Новой Гвинеи. Charaxes jasius распространён на юге Европы.

Виды 

В мировой фауне 190 видов.

Примечания

Литература 
 Darge (Ph.) 1983. Fauna of Cameroon: The genus Charaxes, Sciences Nat, Venette, pp. 1—136, pl. 1—43 .
 Henning (S.) 1989. The Charaxinae Butterflies of Africa, pp. 1—457 .
 Turlin (B.) 2005—2007. Butterflies of the World. Parts 22, 25, 28, 32, Charaxes 1—4 .

Ссылки 
 Фотографии представителей рода

Нимфалиды
Роды чешуекрылых